Алексей Леонтьевич Ултургашев (8 августа 1955, с. Усть-Чуль, Аскизский район, Хакасская автономная область — 23 октября 2020, Абакан) — живописец, член Союза художников России (с 1995 года). Заслуженный деятель искусств Республики Хакасия.

Биография 
В 1974 году окончил Аскизскую среднюю школу. После службы в армии — учёба в Красноярском художественном училище имени В. И. Сурикова. Затем работал в клубе села Бея художником-оформителем.

В 1985 году поступил в Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной на факультет «Интерьер и оборудование».

С 1990 года работал в Абаканских художественных мастерских. В его творчестве получили развитие темы: наскальное искусство, традиционная религия — шаманизм, хакасская мифология, которые требовали не только владения техникой живописи и рисунка, но и глубоких знаний истории, фольклора и философии.

Персональные выставки прошли в Абакане, Красноярске, Новокузнецке, Москве, Иркутске, Томске, а также в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Стамбуле, Баку. Работы А. Л. Ултургашева хранятся в Новокузнецком художественном музее, Хакасском национальном краеведческом музее, Минусинском краеведческом музее, Абаканской городской галерее, в Международной организации ТЮРКСОЙ (Турция) и частных собраниях.

Заслуженный деятель искусств Республики Хакасия. Лауреат Международной Премии ТЮРКСОЙ в области изобразительного искусства, обладатель Гран-При конкурса «Золотая кисть».

Примечания

Литература 
 Чебодаева М. П. Художники Хакасии. Биобиблиографический справочник. — Абакан: Стрежень, 2002. — 112 с.
 Ултургашев Алексей Леонтьевич / И. К. Кидиекова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2 т. / Правительство РХ ; рук. проекта Г. Ю. Семигин; ред. совет: В. А. Кузьмин, Л. В. Анжиганова, В. В. Анюшин [и др.]. — Абакан, 2008. — Т. 2: О-Я. — С. 208.
 Чебодаева М. П. Живопись Хакасии. — Санкт-Петербург, 2008. — 240 c.

Ссылки 
 Полад Бюль-бюль оглы вручил премию ТЮРКСОЙ Алексею Ултургашеву // ИА «Башинформ». — 2003. — 23 сентября.
 Алексей Ултургашев // Сайт художника Алексея Ултургашева

Члены Союза художников России
Выпускники Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии
Родившиеся в Хакасии
Выпускники Красноярского художественного училища